Ayoun peut faire référence à :

Histoire 
 Bataille de Marj Ayoun, victoire de l'Ayyoubide Saladin contre une armée croisée conduite par le roi Baudouin IV de Jérusalem

Patronymes 
 Richard Ayoun, Maître de Conférences à l’Institut national des langues et civilisations orientales

Toponymes 

 Le fleuve Ayoun ou Fleuve ha"Tanour" est un cours d'eau d'Israël

 Laâyoune ou El-Ayoun est la plus importante ville du Sahara occidental

 Ayoun El Atrouss, une ville de Mauritanie

 Hajeb El Ayoun est une ville du centre de la Tunisie

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme